Чо́ппер () — силовая часть регулятора ШИМ, от которого питается выходной каскад строчной развёртки компьютерного монитора либо конвертера (преобразователя) высокого напряжения, вырабатывает напряжение +B. Бывает двух типов: понижающий, выходное напряжение ниже входного, и повышающий, выходное напряжение выше входного.
Чоппер повышающего типа иногда называют «бустер».

Силовая электроника